Jacht (activiteit), het jagen op dieren
 Jacht (scheepstype), een snel en vaak luxueus ingericht schip
 een discipline binnen het baanwielrennen (zie aldaar)

Zie ook 
 Sneeuwjacht, een sneeuwstorm